Ternant (Charente-Maritime)
 Ternant (Côte-d'Or)
 Ternant (Nièvre)
 Ternant-les-Eaux, Puy-de-Dôme
 Ternand, Rhône